Густав Шюблер (; 1787—1834) — немецкий .

Биография 
Густав Шюблер родился 15 августа 1787 года в семье бургомистра города Хайльбронн Кристиана Людвига Шюблера. Начальное образование получил в Хойльброннской гимназии, затем перешёл в школу в Эльвангене, а его отец стал работать в администрации земли Вюртемберг. В 1806 году Густав поступил на медицинское отделение Тюбингенского университета. Некоторое время он работал в Вене, в 1811 году поселился в Штутгарте, где на протяжении нескольких лет врачевал. В 1812 году Шюблер стал преподавать биологию в институте в Хофвиле. В 1817 году он был назначен профессором ботаники и естествознания Тюбингенского университета. 8 сентября 1834 года он скончался от осложнений, вызванных дизентерией.

Некоторые гербарные образцы, собранные Шюблером, хранятся в Университет Хоэнхайм в Штутгарте (HOH), несколько образцов имеется в Мюнхенской ботанической коллекции (M).

Некоторые научные работы 
 Schübler, G. (1818). Dissertatio inauguralis botanica sistens characreristicen et descriptiones cerealium. 47 p.
 Schübler, G. (1826). Untersuchungen über die Pflanzengeografischen Verhältnisse Deutschlands. 58 p.
 Schübler, G.; Martens, G. von (1834). Flora von Würtemberg.

Роды, названные в честь Г. Шюблера

Примечания

Литература 
 
 
 

Члены-корреспонденты Французской академии наук